Михайлово — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Михайлово — деревня в Верхнедвинском районе Витебской области.
 Михайлово — деревня в Витебском районе Витебской области.
 Михайлово — деревня в Лиозненском районе Витебской области.
 Михайлово — деревня в Чашникском районе Витебской области.
 Михайлово — хутор в Островецком районе Гродненской области.
 Михайлово — деревня в Зачистском сельсовете Борисовского района Минской области.
 Михайлово — деревня в Неманицком сельсовете Борисовском районе Минской области.
 Михайлово — деревня в Пуховичском районе Минской области.
 Михайлово — деревня в Мстиславском районе Могилёвской области.

Болгария 
 Михайлово — село в общине Хайредин Врачанской области.
 Михайлово — село в общине Стара-Загора Старозагорской области.

Грузия 
 Михайлово — прежнее название города Хашури в крае Шида-Картли.

Россия 
 Михайлово — деревня в Муромском районе Владимирской области.
 Михайлово — деревня в Грязовецком районе Вологодской области, Сидоровское муниципальное образование.
 Михайлово — деревня в Грязовецком районе Вологодской области, Юровское муниципальное образование.
 Михайлово — деревня в Череповецком районе Вологодской области, Абакановское сельское поселение.
 Михайлово — деревня в Череповецком районе Вологодской области, Нелазское сельское поселение.
 Михайлово — деревня в Юрьевецком районе Ивановской области.
 Михайлово — посёлок в Гусевском районе Калининградской области.
 Михайлово — деревня в Курском районе Курской области.
 Михайлово — деревня в Краснобаковском районе Нижегородской области.
 Михайлово — деревня в Городском округе Семёновский Нижегородской области.
 Михайлово — деревня в Уренском районе Нижегородской области.
 Михайлово — деревня в Поддорском районе Новгородской области.
 Михайлово — деревня в Дедовичском районе Псковской области.
 Михайлово — деревня в Ермишинском районе Рязанской области.
 Михайлово — деревня в Велижском районе Смоленской области.
 Михайлово — деревня в Краснинском районе Смоленской области.
 Михайлово — деревня в Ярцевском районе Смоленской области.
 Михайлово — деревня в Бежецком районе Тверской области.
 Михайлово — деревня в Вышневолоцком районе Тверской области.
 Михайлово — деревня в Молоковском районе Тверской области.
 Михайлово — деревня в Пеновском районе Тверской области.
Михайлово — деревня в Удомельском районе Тверской области.
 Михайлово — деревня в Тутаевском районе Ярославской области.
Михайлово — до 2019 года название деревни Михайлово-Верескуновское в Удомельском районе Тверской области.

Сербия 
 Михайлово — село в Воеводине, общине Зренянин.

Украина 
 Михайлово — село в Котелевском районе Полтавской области.
 Михайлово — село в Семёновском районе Черниговской области.

См. также 
 Михайлово-Александровка
 Михайлово-Александровское сельское поселение
Михайлово-Верескуновское
 Михайлово-Тезиково